Die Haardter Hütte war eine Eisenhütte in Weidenau bei Siegen im Siegerland. Um die Hütte entstand der spätere Weidenauer Ortsteil Haardt.

Die in der Nachbarschaft ansässige, modernere Rolandshütte übernahm im Jahr 1898 die Eiserfelder Grube Gilberg und mit ihr die Haardter Hütte. Das Unternehmen beschäftigte nun 120 Menschen und erreichte eine Jahresproduktion von knapp 30.000 t Roheisen. Nach der Stilllegung der Rolandshütte blieb der Hochofen der Haardter Hütte noch bis 1929 in Betrieb und erzeugte Spezialroheisen und Schmelzzement. Danach wurde auch die Schlackensteinefabrik der Rolandshütte geschlossen. 1932 wurde die Hüttenanlage abgerissen.

Einzelnachweise

Literatur 
 Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein e.V. (Hrsg.) Im Land der Erzgruben, Eisenhütten und Hauberge – Unterwegs mit dem Fotografen Peter Weller, Verlag Vorländer, Siegen 2011. ISBN 978-3-923483-73-0.

Ehemaliges Hüttenwerk in Siegen
Provinz Westfalen